Архиепи́скоп Се́ргий (XVII век, Осташков — 18(29) июля 1704, Отроч монастырь) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.

Биография 

Родился в городе Осташкове. С 1680 года он был архимандритом Борисоглебского монастыря в Торжке.

5 февраля 1682 года патриархом Иоакимом рукоположен в епископа Тверского и Кашинского.

В 1682 году он на собственные средства перестроил Тверской Преображенский собор.

С половины 1683 года до зимы, с половины 1686 по осень 1687 года и с сентября 1690 по июнь 1691 года Сергий отправлял в Москве чреду священнослужения.

В 1702 году, за старостью, Сергий Велтахов удалился на покой в Тверской Отроч Успенский монастырь, где и пребывал до конца дней своих; скончался 18(29) июля 1704 года.

Примечания

Ссылки 
 
 «Описание дел и документов архива Священного Синода», том II, часть I.

 

Епископы Русской православной церкви
Архиепископы Русской православной церкви